Fiszewo bezeichnet zwei Orte in Polen, die auf Deutsch Fischau heißen:

 Fiszewo (Gronowo Elbląskie), in der Gminna  Gronowo Elbląskie in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Fiszewo (Studzienice), in der Gmina Studzienice in der Woiwodschaft Pommern